Ву́лиця Польська — низка вулиць, названих в честь Польщі, або поляків.

Вулиця Польська — вулиця у місті Бердянськ
 Вулиця Польська — вулиця у місті Дніпро
Вулиця Польська — вулиця у місті Одеса.
 Вулиця Польська — вулиця у місті Миколаїв.
 Вулиця Польська — вулиця у місті Кривий Ріг.

Вулиця Польська — вулиця у місті Оломоуц.
 Вулиця Польська — вулиця у місті Прага.

Вулиця Польська — вулиця у місті Гдиня.

Вулиці